Landtagswahlkreis Barnim steht für folgende Wahlkreise in Brandenburg:

* Landtagswahlkreis Barnim I
 Landtagswahlkreis Barnim II
 Landtagswahlkreis Barnim III